Chico peut désigner :

Personnalités 
 Chico Marx : un comique américain, membre des Marx Brothers ;
 Chico Bouchikhi : un guitariste, cofondateur des Gipsy Kings ;
 Francisco Aramburu : dit « Chico », un footballeur brésilien
 Moraíto Chico (1956-2011), guitariste de flamenco.

Toponymes

Chico : un affluent du Guadalfeo.

Chico : une ville de Californie.
 Chico : une ville au Texas.

Chico : un affluent du Cagayan.

Río Chico : chef-lieu de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda ;
 Río Chico : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda.

Autres 
 Chico : un personnage imaginé par Édouard Baer pour le « Centre de visionnage » sur Canal+ et créé par l'humoriste Patrick Mille.
 Chico y Chica,  groupe d'electropop et indie pop espagnol.

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme